(lateinisch für „Schnitt“) ist ein medizinischer Fachbegriff für mehrere Operationstechniken:

  – in der Urologie ein „hoher Blasenschnitt“ zur Eröffnung der Harnblase bei Schonung des Bauchfells, angewendet seit dem 16. Jahrhundert (Pierre Franco) zur Entfernung von Blasensteinen.
  (lateinisch für „Kaiserschnitt“) – Schnittentbindung, bei der das Kind auf operativem Wege aus dem Bauch der Mutter geholt wird
 Sectio lateralis, Methode in der Urologie zur Entfernung des Blasensteins
  – die abdominelle Öffnung der Gebärmutter („Hysterotomie“) zum Zweck des Schwangerschaftsabbruches
  – ein Scheidenschnitt („Scheidenkaiserschnitt“) zur operativen Entbindung

Als  (‚rechtsgültiger Schnitt‘) bezeichnet man die Obduktion oder „Leichenschau“, also die gerichtlich oder behördlich angeordnete Untersuchung einer Leiche mit dem Ziel, die zum Tode führenden Umstände aufzuklären.

Die Sectio chirurgica („chirurgischer Schnitt“) ist ein Lehrangebot der Universität Tübingen für Medizinstudenten, das Operationstechniken zeigt und live ins Internet streamt.

Siehe auch 
 Inzision, der operative Schnitt

Einzelnachweise 

Therapeutisches Verfahren in der Chirurgie
Operatives Therapieverfahren